Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою але вирішила того року не брати участь.

У фіналі Дінара Сафіна перемогла Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 2–6, 6–3 against Амелі Моресмо.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Серена Вільямс (чвертьфінал)
  Амелі Моресмо (фінал)
 n/a
  Надія Петрова ''(півфінал)

 Наталі Деші ''(2-ге коло) 
 Кароліна Шпрем ''(1-ше коло) 
 Сільвія Фаріна-Елія ''(чвертьфінал) 
 Магдалена Малеєва ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 2005 Draw

2005
Open Gaz de France